Гадд — фамилия. 

Известные носители:
 Гадд, Александр Оттович (1875—1960) — офицер русского флота, контр-адмирал Украинской державы.
 Гадд, Людвиг Фёдорович (1827—1895) — российский вице-адмирал, тайный советник.
 Гадд, Георгий Оттович (1873—1952) — русский контр-адмирал, участник русско-японской и Первой мировой войн.
 Гадд, Отто Фёдорович (1831—1898) — генерал-лейтенант, сенатор финского сейма.
 Гадд, Эрик (род. 1965) — шведский певец и автор песен.